Tomasz Domański, profesor
 Tomasz Domański, aktor
 Tomasz Domański (1965-), oficer
 Tomasz Domański, judoka
 Tomasz Domański, artysta
 Tomasz Domański, historyk